Вега-де-Эспинареда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 132,08 км². Население — 2 494 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона